La Beta Ethniki 1963-1964 è stata la 5ª edizione del campionato greco di calcio di secondo livello.

Gruppo 1

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Ammessa al girone finale
      Retrocesse nei Campionati regionali 1964-1965

Gruppo 2

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Ammessa al girone finale
      Retrocesse nei Campionati regionali 1964-1965

Gruppo 3

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Ammessa al girone finale
      Retrocesse nei Campionati regionali 1964-1965

Spareggio per il primo posto

Gruppo 4

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Ammessa al girone finale
      Retrocesse nei Campionati regionali 1964-1965

Spareggio per il primo posto

Girone finale

Classifica 

Legenda:
     Ammesso in Apha Ethniki 1964-1965

Risultati

Note

Collegamenti esterni

Campionato greco di calcio
Calcio nel 1963
Calcio nel 1964